Димитър Павлов може да се отнася за:
 Димитър Павлов (1945), български колозедач
 Димитър Павлов (1937 - 2009), български вицеадмирал и политик
 Димитър Павлов (1844 - 1919), български общественик от Македония
 Димитър Павлов (1977), български телевизионен и радио водещ